Хмелевицкий сельсовет — административно-территориальная единица в составе городского округа города Шахуньи Нижегородской области России. До 2011 года составлял сельское поселение в рамках Шахунского района.

Административный центр — село Хмелевицы .

История 
Законом Нижегородской области от 28 августа 2009 года № 149-З Большемузянский, Большесвечанский, Верховский и Хмелевицкий сельсоветы преобразованы в Хмелевицкий сельсовет.

Законом Нижегородской области от 1 ноября 2011 года № 153-З все муниципальные образования Шахунского района, включая Хмелевицкий сельсовет, объединены в муниципальное образование городской округ город Шахунья Нижегородской области.

Населённые пункты 
Сельское поселение включало 42 населённых пункта.

Примечания 

Городской округ город Шахунья
Муниципальные образования Шахунского района
Упразднённые сельские поселения Нижегородской области
Сельские поселения, упразднённые в 2011 году